Okręty Confederate Navy o nazwie CSS  "Nashville" pochodzącej od miasta Nashville:
 Pierwszy CSS "Nashville" był statkiem pasażerskim przerobionym na krążownik, który został zatopiony w 1863.
 Drugi CSS "Nashville był parowym okrętem pancernym (ang. ironclad), który został zbudowany w 1864, poddał się w 1865 i został złomowany w 1867.

Nashville